Benny Mardones (1946) – cantante e compositore statunitense
 Cristóbal Salazar Mardones (?-1670) – avvocato, storico e critico letterario spagnolo 
 Héctor Mardones (1907-1974) – architetto cileno
 José Mardones (1868-1932) – cantante e basso spagnolo
 María Mardones (1989) – calciatrice cilena
 Patricio Mardones (1962) – calciatore cileno